Husby-Långhundra är kyrkbyn i Husby-Långhundra socken i Knivsta kommun i Uppland nära Uppsala. Ett äldre namn på byn är Husby-Ärnavi.

Husby-Långhundra kyrka ligger här.

Orter i Knivsta kommun